Aphrodisiac, album del gruppo musicale britannico FM
Aphrodisiac, singolo di Eleutheria Eleutheriou che ha rappresentato la Grecia all'Eurovision Song Contest 2012